Byłgari – wieś w obwodzie Burgas
 Byłgari – wieś w obwodzie Gabrowo